Achaetomium — рід грибів родини Chaetomiaceae. Назва вперше опублікована 1964 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 22.10.2019 налічує 13 видів роду Achaetomium:

Примітки

Джерела 
 Rai, J.N.; Tewari, J.P.; Mukerji, K.G. 1964. Achaetomium, a new genus of Ascomycetes. Canadian Journal of Botany. 42(6):693-697 — P.693

Роди грибів
Сордаріальні